Municipio de Calhoun puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Calhoun (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Prairie.
 Municipio de Calhoun (condado de Calhoun, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Calhoun.
 Municipio de Calhoun (condado de Harrison, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Harrison.
 Municipio de Calhoun (condado de Cheyenne, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cheyenne.